kardynał – duchowny w Kościele rzymskokatolickim
 Kardynał – dzwon na wieży Zygmuntowskiej odlany w 1455 roku
 Kardynał – amerykański dramat filmowy z 1963 roku
 Kardynał – obraz malarza znanego jako El Greco
Gatunki ptaków z rodziny trznadlowatych:
 kardynał szkarłatny (Cardinalis cardinalis syn. Richmondena cardinalis)
 kardynał pąsowy (Pyrrhuloxia phoeniceus)
 kardynał karmazynowy (Pyrrhuloxia sinuatus)